

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Lgota – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia 
 Lgota – część wsi Falniów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Lgota – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Tomice 
 Lgota – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck

Inne 
 Lgota – osada założona na surowym korzeniu, z zastosowaniem dla jej nowych mieszkańców ulgi na zagospodarowanie.

Zobacz też 
 Lgota Błotna, Lgota Gawronna, Lgota Górna, Lgota Mała, Lgota Murowana, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska
 Lgota-Mokrzesz, Lgota-Nadwarcie
 Kolonia Lgota

Linki zewnętrzne 
 

Nazwy miejscowości w Polsce